Filip I Macedoński (zm. 602 p.n.e.) – król Macedonii 640-602 p.n.e. 
 Filip I Filadelfos (zm. 83 p.n.e.) – władca państwa Seleucydów 95-83 p.n.e.
 Filip I Arab (204-249) – cesarz rzymski 244-249
 Filip I (1052-1108) – król Francji 1060-1108
 Filip I (1143-1191) – hrabia Flandrii 1168-1191
 Filip I de Courtenay (1243-1283) – tytularny cesarz łaciński 1273-1283
 Filip I Piękny (1268-1314) – król Nawarry 1284-1305, Jako Filip IV król Francji 1285-1314
 Filip I z Tarentu (1278-1332) – książę Tarentu 1294-1332, książę Achai 1307-1313, jako Filip II tytularny cesarz łaciński 1313-1332
 Filip I z Rouvres (1344-1361) – książę Burgundii 1349–1361, hrabia Burgundii i hrabia Artois 1347–1361, hrabia Boulogne i hrabia Owernii 1360–1361
 Filip I (zm. 1473) – metropolita Moskwy 1464-1473
 Filip I Piękny (1478-1506) – król Kastylii i Leónu 1504-1506
 Filip I (1479-1533) – margrabia Badenii-Sponheim 1515-1533
 Filip I (1515-1560) – książę wołogoski 1532-1560
 Filip I (1527-1598) – król Neapolu i Sycylii 1556-1598, król Portugalii 1581-1598; król Hiszpanii jako Filip II
 Filip I (1640-1701) – książę Orleanu 1640-1701
 Filip I (ur. 1960) – król Belgów od r. 2013

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp I.